

Boa Esperança, municipalité située dans l'État d'Espírito Santo
Boa Esperança, municipalité située dans l'État du Minas Gerais
Boa Esperança, municipalité située dans le Paraná
Boa Esperança do Iguaçu, municipalité située dans le Paraná
Boa Esperança do Sul, municipalité située dans l'État de São Paulo

Boa Esperança, localité à Sao Tomé-et-Principe

Voir aussi

Esperança

Homonymie de toponyme